Кастрехон-де-Трабанкос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина. Занимает площадь 30,20 км². Население — 221 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Вальядолида